Cormack ist der Familienname folgender Personen:

 Allan McLeod Cormack (1924–1998), südafrikanisch-US-amerikanischer Physiker und Nobelpreisträger für Medizin 1979
 Danielle Cormack (* 1970), neuseeländische Schauspielerin
 Donna Cormack-Thomson, südafrikanische Theater- und Filmschauspielerin sowie Synchronsprecherin
 John Dewar Cormack, (1870–1935), schottischer Ingenieur und Hochschullehrer
 Patrick Cormack, Baron Cormack (* 1939), britischer Politiker der Conservative Party
 Peter Cormack (* 1946), schottischer Fußballspieler
 Robin Cormack (* 1938), britischer Kunsthistoriker und Byzantinist

Cormack bezeichnet einen Ort in Kanada:
 Cormack (Newfoundland and Labrador)

Siehe auch:
 Klassifikation nach Cormack und Lehane
 Cormac
 McCormack
 M’Cormack